siniec – lokalne nagromadzenie się krwi, opuszczającej uszkodzone naczynia krwionośne

Miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 2 
 Siniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Żółkiewka 
 Siniec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo

Inne 
 Siniec – potok, dopływ Kwisy
 siniec – ryba z rodziny karpiowatych

Zobacz też 
 Dolny Siniec, Siniec-Cegielnia, Siniechowo